Miejscowości w Polsce:
 Brudki Nowe
 Brudki Stare